Cantionale steht für
 Kantional, eine Sammlung geistlicher Lieder und/oder mehrstimmiger Liedsätze.
 die Cantionale, ein Kirchenmusikfestival, das alle drei Jahre in München stattfindet.